Okręty US Navy o nazwie USS  "El Paso":

 Pierwszy "El Paso" (PF-41) był fregatą typu Tacoma, która była w służbie w latach 1943-1946.
 Drugi "El Paso" (LKA-117) był okrętem pomocniczym (ang. amphibious cargo ship) typu Charleston, który był w służbie w latach 1970-1994.

El Paso